

Culture II — третий студийный альбом американского хип-хоп трио Migos. Пластинка была выпущена 26 января 2018 года на лейблах Capitol Records, Motown and Quality Control Music. Culture II является двойным альбомом, куда включены 24 трека, приглашёнными гостями на альбоме стали 21 Savage, Дрейк, Gucci Mane, Трэвис Скотт, Ty Dolla Sign, Big Sean, Ники Минаж, Карди Би, Post Malone и 2 Chainz. По задумке исполнителей, альбом является продолжением предыдущего альбома Culture.

В поддержку альбома Culture II бюло выпущено четыре сингла: «MotorSport», «Stir Fry», «Walk It Talk It» и «Narcos», а также промосингл «Supastars». Альбом получил в основном положительные отзывы музыкальных критиков, а также смог занять вершину Billboard 200, став вторым альбомным топпером Migos в США.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Migos
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Honorable C.N.O.T.E.
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы Quality Control Music